Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Fortis Diamond Games des Damentennis in Antwerpen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 7. bis 9. Februar 2015 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Antwerpen